Francesco Noletti – pittore italiano
 Gilberto Noletti – ex calciatore italiano